Bermbach ist der Name von geographischen Objekten:

Orte:
 Bermbach (Buttlar), Ortsteil der Gemeinde Buttlar im Wartburgkreis, Thüringen
 Bermbach (Steinbach-Hallenberg), Ortsteil der Stadt Steinbach-Hallenberg im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Bermbach (Weilburg), Ortsteil der Stadt Weilburg im Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Bermbach (Waldems), Ortsteil Bermbach der Gemeinde Waldems im Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen

Gewässer:
 Bermbach (Ulster), rechter Zufluss der Ulster bei Buttlar, Wartburgkreis, Thüringen
 Bermbach oder Bernbach, Unterlaufnamen der Burbecke (Ruhr), rechter Nebenfluss der Ruhr in Niedersfeld, Stadt Winterberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Bermbach ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Bermbach (1821–1875), deutscher Politiker
 Gregor Bermbach (* 1981), deutscher Bobsportler
 Peter Bermbach (* 1931), deutscher Journalist und Regisseur
 Udo Bermbach (1938), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Bernbach